VLRD steht als Abkürzung für:

 Delahaye VLR, ein französischer Geländewagen
 Vilniaus lokomotyvų remonto depas, ein litauisches Ausbesserungswerk

Abkürzung